Praia do Outeiro é uma praia de Porto Seguro.

Praias de Porto Seguro